Дерново-слабоподзолистые почвы — это почвы,которые приурочены к водораздельным равнинам. Для почв характерен промывной водный режим.

Мощность гумусового-аккумулятивного горизонта данных почв, как и большинства почв бассейна, используемых в сельском хозяйстве, составляет более 20 см (максимальное значение — 40 см), что свидетельствует о влиянии вспашки на его формирование.
Отсутствие оглеения обусловлено как особенностями рельефа, так и свойствами материнских пород.

Типы почв